Arrows A9 — гоночный  автомобиль команды  Arrows, принимавший участие в гонках Чемпионата мира Формулы-1 сезона  года.

История 
Разработанное под руководством Дэйва Уосса, шасси A9 должно было стать заменой прошлогодней модели A8. Монокок нового автомобиля был выполнен полностью из углеродного волокна. Внешне оно отличалось изменённой формой воздухозаборника и "жабрами" на боковых понтонах. Однако все три его старта в гонках закончились сходами и гонщики команды завершали сезон за рулём старой машины.

Результаты в гонках

Примечания

Литература 

Шасси Arrows Формулы-1